Лугань — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.

Входит в состав Пчелиновского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Луговая.

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района